Diphenylethan ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C14H14:

 1,1-Diphenylethan
 1,2-Diphenylethan